Placekicker
 Kicker (KDE), het desktoppanel van KDE
 Kicker Sportmagazin, een bekend Duits sporttijdschrift

Zie ook 
 Kikker (doorverwijspagina)